До расширения территории Москвы 2011—2012 гг. в границах Московской области протекало около 400 рек длиной более 10 километров. Все реки относятся к бассейнам четырёх главных рек: Москвы-реки, Оки, Волги и Клязьмы.

Характеристика рек 
Реки Московской области характеризуются следующим образом:
 Равнинный тип.
 Спокойное, не слишком быстрое течение (не более 0,5 м/с).
 Широкие, хорошо разработанные долины с поймой и одной или несколькими террасами.
 Главные источники питания — талые снеговые воды (до 60 % годового стока), дождевые воды (12—20 % стока), остальное — родниковые воды.
 Наивысший уровень воды в реках — весной. Самые высокие уровни в половодье — у крупных рек, особенно у Оки (до 15 м), у средних по размерам рек типа Пахры (на 6 м и выше).
 Покрыты льдом примерно пять месяцев в году. Ледостав обычно наблюдается в середине ноября, а вскрытие рек — в середине апреля. Половодье длится около двух недель. Толщина льда доходит до 0,8 м. Ледоход в разные годы от двух до десяти дней.
 Зарыблены более 30 видами. Несколько рыбных хозяйств ведут промышленный лов рыбы. На берегах рек гнездятся и останавливаются на отдых при перелётах огромное количество водоплавающих и околоводных птиц, особенно уток и куликов. У воды обитают многие звери, среди которых редкие и ценные типа бобра, ондатры и выхухоли.

Список рек

См. также 
 Московские водоёмы

Комментарии

Примечания 

Московская область